Die R-League 2016 war die 14. Spielzeit der südkoreanischen Reserve-Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 2000. Zuletzt wurde der Wettbewerb 2012 ausgetragen. Meister wurden der FC Seoul (Gruppe A) und Daegu FC (Gruppe B).

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)
 Endtabelle (koreanisch)

Fußballsaison 2016
2016